Elm Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elm Grove Township (Illinois)
 Elm Grove Township (Calhoun County, Iowa)
 Elm Grove Township (Louisa County, Iowa)
 Elm Grove Township (Kansas)
 Elm Grove Township (North Dakota)
 Elm Grove Township (Oklahoma)